Jean van Silfhout ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste van Silfhout (1902–1956), niederländischer Ruderer, Schwimmer und Wasserballspieler
 Jean van Silfhout (1899–1942), belgischer Ruderer